— манга, придуманная Масахиро Тоцука и проиллюстрированная Агури Игараси. Издавалась в сэйнэн-журнале Young Gangan с 3 декабря 2004 по 3 сентября 2010 года. Продолжает выходить манга Bamboo Blade B. Аниме-адаптация манги, созданная AIC A.S.T.A, демонстрировалась в Японии между 2 октября 2007 года и 2 апреля 2008 года на канале TV Tokyo.

Сюжет 
Сюжет повествует о Торадзи Исиде, неудачнике-инструкторе кэндо. Его вызывает на состязание другой инструктор кэндо. По условию, Торадзи должен собрать и натренировать пятерых девушек для участия в соревновании.

Персонажи 
 — Также известен как «Кодзиро». Инструктор в клубе кэндо, и также учитель политологии и экономики в старшей школе Муроэ. У него вечно нет денег и живёт он от зарплаты до зарплаты, часто принимая подачки в виде еды от своих учеников.
Сэйю: Кацуюки Кониси

 — ученица первого класса старшей школы. Очень талантлива в кэндо. Живёт в додзё кэндо, возглавляемом её отцом. Увлекается аниме и токусацу-сериалами, особенно помешана на историях о героях, сражающихся за справедливость и защищающих слабых.
Сэйю: Рё Хирохаси

 — ученица второго года старшей школы и капитан клуба кэндо. Энергичная девушка. Мечтает об участии команды в национальных соревнованиях. К своей должности капитана относится очень ответственно, например, разрабатывает программу усиленных тренировок для членов клуба.
Сэйю: Мэгуми Тоёгути

 — ученица первого года старшей школы. Её прозвищем является «Мия-Мия». Она представляется как милая и дружелюбная девочка и, к удивлению героев, девушка Дандзюро. На самом же деле, она довольно тёмная личность и имеет склонность к садизму, но прячет эти свои черты, чтобы оставаться с Дандзюро.
Сэйю: Хоко Кувасима

 — ученица второго года старшей школы. Часто меняет свои интересы и бросает дела, если не может добиться результатов сразу же. Она училась вместе с Кирино с начальной школы. Так как не могла победить Кирино в кэндо, пыталась бросить клуб.
Сэйю: Сатико Кодзима

 — ученица первого года старшей школы. Пятая и последняя девочка в команде клуба кэндо. Она очень талантлива в бою на мечах. Только Тамаки превосходит её по умению. В то же время у неё ужасные отметки по всем предметам, поэтому в старшей школе она не хотела посещать никакие клубы, а только учиться.
Сэйю: Рина Сато

 — ученик первого года старшей школы. В средней школе он был членом клуба кэндо, поэтому присоединился к этому клубу и в старших классах. На соревнованиях префектуры занимал восьмое место. У него довольно высокие оценки в школе, так как он занял четвёртое место на региональных экзаменах.
Сэйю: Дайсукэ Сакагути

 — Обычно к нему обращаются «Дан-кун». Дандзюро — ученик первого года старшей школы. Он довольно тучный. Изначально хотел посещать клуб пинг-понга, но в школе не оказалось такого клуба, поэтому вступил вместе с Юдзи в клуб кэндо. Он поразил всех, когда привёл свою красивую девушку Мияко в клуб.
Сэйю: Акира Исида

Список серий аниме

Ссылки 
 Официальная страница манги 
 Официальный сайт аниме 
 Страница аниме на сайте AIC A.S.T.A 
 Страница аниме на сайте TV Tokyo 
 В базах данных

Anime International Company